Плевинский — польская фамилия Plewiński, возможно написание Плевиньский:

 Плевиньский, Себастьян (род. 1988) — польский певец.
 Плевинский, Степан Войцехович (1866—1939) — член Государственной думы Российской империи II созыва.